Le terme Chantecler peut faire référence à :
 Chantecler le coq, personnage du roman de Renart ;
 Chantecler, pièce de théâtre d'Edmond Rostand mettant également en scène un coq, qui inspira le dessin animé Rock-O-Rico ;
 Chantecler, un film d'animation des Walt Disney Pictures ;
 Chantecler, téléfilm français réalisé par Jean-Christophe Averty en 1977 d'après la pièce de Rostand ;
 le Chantecler, une pâtisserie Toulonnaise lancée à l'occasion de la représentation de la pièce de Rostand dans l'opéra de la ville ;
 la Chantecler, une pomme dont le nom commercial est Belchard ;
 Chantecler, un éditeur de livres ;
 la Chantecler, une race de poule domestique originaire du Québec ;
 Le Chantecler est un hôtel situé à Sainte-Adèle au Québec.
 Le Chantecler, cinéma parisien au début du  (76 avenue de Clichy) qui diffuse également sa revue.

Notes et références 

Poule ou coq de fiction